Соревнования в беге на 1000 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 14:45 по местному времени (UTC-8).

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Результаты